Francavilla kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Francavilla Marittima, kommun, Kalabrien, Provincia di Cosenza, 
 Francavilla Angitola, kommun, Kalabrien, Provincia di Vibo-Valentia, 
 Francavilla in Sinni, kommun, Basilicata, Provincia di Potenza, 
 Francavilla al Mare – en stad och kommun i provinsen Chieti
 Francavilla di Sicilia – en kommun i Sicilien, Messina, 

Robotskapade Italienförgreningar